Женская национальная сборная Гибралтара по волейболу () — представляет Гибралтар на международных соревнованиях по волейболу. Управляющей организацией выступает Волейбольная ассоциация Гибралтара ().

История 
Волейбольная ассоциация Гибралтара — член ФИВБ и ЕКВ с 1984 года.

На международной арене женская волейбольная сборная Гибралтара дебютировала в сентябре 1987 года на Островных играх, которые прошли на острове Гернси. В своей группе предварительного этапа гибралтарские волейболистки заняли 2-е место, а в матче за «бронзу» уступили команде Аландских островов. В дальнейшем сборная Гибралтара принимала участие в большинстве волейбольных турниров этих мультиспортивных соревнований, но до призовых мест не добиралась.

Кроме этого, команда Гибралтара дважды участвовала в чемпионатах малых стран Европы. В 1992 году подобный турнир проходил в Гибралтаре, на котором хозяйки выиграли серебряные награды. На предварительной стадии турнира гибралтарские волейболистки победили сборные Люксембурга и Сан-Марино, в полуфинале — команду Кипра, а в финале уступили тем же сан-маринским волейболисткам. В 2006 гибралтарские волейболистки принимали один из групповых этапов отборочного турнира чемпионата Европы (дивизион малых стран), но были разгромлены командами Лихтенштейна и Люксембурга, уступив в обоих матчах со счётом 0:3 и не сумев ни в одной из 6 сыгранных партий набрать более 11 очков.

После неудачного выступления на Островных играх 2011, где гибралтарские волейболистки заняли последнее 12-е место, сборная Гибралтара на протяжении 6 лет в международных соревнованиях участия не принимала.

В июне 2017 команда Гибралтара вновь была среди участников волейбольного турнира Островных игр, проводившихся на шведском острове Готланд. Потерпев в своей группе предварительного этапа 4 поражения в четырёх матчах, гибралтарки в поединке за 9-е место сумели обыграть сборную Гернси 3:0. Интересно, что на позиции центральной блокирующей сборной Гибралтара на протяжении многих сезонов выступает президент национальной волейбольной ассоциации Эмма Лабрадор.

Результаты выступлений и составы

Чемпионаты малых стран Европы 
В чемпионатах малых стран Европы 1990, 1994—2004 и с 2009 сборная Гибралтара участия не принимала.

 1992 —  2-е место
 2007 — не квалифицировалась

 2007 (квалификация): Зулайка Дуарте, Джолен Эстелла, Рэчел Эстелла, Таня Гарсия, Джессика Линк, Кайли Печино, Аннетт Праттс, Шарлен Рэмейдж, Шарол-Рэчел Рамирес, Ин-Кинг То, Шармэйн Валанс, Джованна Райт.

Островные игры

Состав 
Сборная Гибралтара на Островных Играх 2017

 Главный тренер — Крис Фан.
 Тренер — Брайан Торрес.

Примечания

Ссылки 
 Волейбольная ассоциация Гибралтара на Facebook

Гибралтар
Волейбол в Гибралтаре
Волейбол